Borsthornsteklar (Argidae) är en familj av steklar som beskrevs av Friedrich Wilhelm Konow 1902. Enligt Catalogue of Life ingår borsthornsteklar i överfamiljen Tenthredinoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Argidae 4 arter, men enligt Dyntaxa 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar